Martin Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Martin Erdmann (Theologe, 1896) (1896–1977), deutscher lutherischer Theologe
 Martin Erdmann (Diplomat) (* 1955), deutscher Diplomat
 Martin Erdmann (Physiker) (* 1960), deutscher Physiker 
 Martin Erdmann (Theologe, 1962) (* 1962), deutscher Publizist und Theologe